Намете́льник — многозначный термин:

 Наметельник— палка (черенок) для метлы
 Наметельник — пиломатериал в виде бруска квадратного сечения
 Наметельник — путеочиститель; отвал, смонтированный на передней части локомотива или головного вагона
 Наметельник — каустический магнезит, используемый в электродвигателях

См. также

Примечания